Ambatolahy – comune del distretto di Antanifotsy, Madagascar
 Ambatolahy – comune del distretto di Ihosy, Madagascar
 Ambatolahy – comune del distretto di Miandrivazo, Madagascar